Негруцький — прізвище, що має румунське або молдавське походження. Молдавські прізвища починають зустрічатися в Росії з початку XVIII ст. Предки носія такого прізвища могли як перебувати на державній службі, так і проживати на території сучасної Молдови чи Румунії. Існує кілька версій, що пояснюють походження прізвища Негруцький. Згідно з однією з них, прізвище походить від румунського слова «negru», що вживається в значенні "нудний, похмурий, сумний". Таким чином, прізвисько Негруцький може вказувати на темперамент предка. Найдавніша писемна згадка про прізвище Негруцький в постановах городища Ярославль — стрілець Мілован Негруцький (1750).

Відомі носії 
 Негруцький Борис Сергійович
 Негруцький Сергій Федорович

Посилання